Vladimír Mečiar byl předsedou třech vlád:

 První vláda Vladimíra Mečiara – koaliční vláda Slovenské republiky v rámci ČSFR složená ze zástupců VPN, KDH, DS a MNI, působící od 27. června 1990 do 22. dubna 1991
 Druhá vláda Vladimíra Mečiara – koaliční vláda Slovenské republiky nejdříve v rámci ČSFR a pak v rámci samostatného státu, složená ze zástupců HZDS a SNS, působící od 24. června 1992 do 15. března 1994
 Třetí vláda Vladimíra Mečiara – koaliční vláda Slovenské republiky složená ze zástupců HZDS, SNS, RSS a ZRS, působící od 13. prosince 1994 do 30. října 1998